Néa ou Nea peut désigner :

Cinéma 
 Néa, un film de Nelly Kaplan ;

Musique 
 Nea, chanteuse suédoise ;

Presse écrite 
 Ta Néa, un quotidien grec.